Gotthelf steht für:

 einen männlichen Vornamen, siehe Gotthilf
 Basel-Gotthelf, einen Stadtteil von Basel 
 Gotthelf – Das Musical, berndeutsches Musical (2011)

Gotthelf ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Gotthelf (1942–2013), US-amerikanischer Philosoph 
 Herta Gotthelf (1902–1963), deutsche Politikerin (SPD)
 Jeremias Gotthelf (eigentlich Albert Bitzius; 1797–1854), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Michael Gotthelf (* 1953), deutscher Journalist und Bankier
 Rudolf Gotthelf, eigentlicher Name von Rudi Hofer (1923–2013), österreichischer Musiker, Kapellmeister und Komponist

Siehe auch:
 Gotthelf Schaller, Bergwerk in Johanngeorgenstadt